Северо-Восточный регион () — один из восьми статистических регионов Северной Македонии. Название происходит от географического положения.

Северо-Восточный регион включает шесть общин, расположенных в северо-восточной части страны. Крупнейшими городами являются Куманово и Крива-Паланка. По результатам переписи 2002 года в общинах Северо-Восточного региона проживают 172 787 жителей. Общая площадь общин региона — 2314 км².

Этнический состав населения региона согласно переписи 2002 года:

Примечания 

Статистические регионы Северной Македонии